Хоанг Ван Хоан (; 1905, деревня Кинь Дой, провинция Нгеан — 1991, Пекин) — вьетнамский коммунистический политик, один из основателей коммунистического движения в Индокитае. Член политбюро компартии Вьетнама в 1960—1976, личный друг Хо Ши Мина. Придерживался прокитайской политической ориентации. В 1979 году бежал в КНР, в СРВ обвинён в государственной измене. После начала вьетнамских реформ фактически реабилитирован.

Друг Хо Ши Мина 
Родился в бедной крестьянской семье. С 19 лет участвовал в антиколониальных выступлениях. В 1926 году вступил в подпольную молодёжную группу, созданную Хо Ши Мином. Стал одним из учредителей Коммунистической партии Индокитая. В 1934, перебравшись в Таиланд, вошёл в состав временного ЦК компартии Сиама. Вернувшись во Вьетнам, в 1941 принял участие в создании национального-освободительной лиги Вьетминь. Был личным другом Хо Ши Мина, тесно сотрудничал с Фам Ван Донгом и Во Нгуен Зиапом.

В 1945 году, при учреждении ДРВ, Хоанг Ван Хоан стал курировать связи с китайскими коммунистами. В 1950—1957 — северовьетнамский посол в Пекине. В 1958 — заместитель председателя Национального собрания. С 1960 — член политбюро компартии Вьетнама. В 1965 Хоанг Ван Хоан в составе государственной делегации ДРВ посетил Москву.

Влияние Хоанг Ван Хоана в значительной степени основывалось на личной дружбе с Хо Ши Мином. Смерть Хо Ши Мина в 1969 резко подорвала позиции Хоанг Ван Хоана в партийном руководстве. Возникали и принципиальные политические разногласия. Хоанг Ван Хоан политически ориентировался на КНР, тогда как генеральный секретарь Ле Зуан выступал на стороне СССР в советско-китайском конфликте. В 1976 году Хоанг Ван Хоан был выведен из состава политбюро.

Разоблачения в эмиграции 
В феврале-марте 1979 конфликт между СРВ и КНР вылился в «Тридцатидневную войну». Опасаясь репрессий, Хоанг Ван Хоан через ГДР и Пакистан тайно перебрался в Китай. Он стал первым крупным политиком КПВ, который решился открыто порвать с режимом. Давние связи Хоанг Ван Хоана в Пекине гарантировали ему защиту и поддержку руководства КНР.

8 июля 1979 орган ЦК КПК «Жэньминь жибао» опубликовала статью Хоанг Ван Хоана с резкой критикой «клики Ле Зуана». Хоанг Ван Хоан обвинял руководство КПВ в том, что оно «продало Советскому Союзу независимость Вьетнама», осуждал вьетнамскую оккупацию Кампучии и установление контроля над Лаосом. Политику руководства КПВ в отношении китайского национального меньшинства Хоанг Ван Хоан сравнил с гитлеровским геноцидом евреев.

В 1982 году Хоанг Ван Хоан сообщил, что вьетнамские власти организовали производство наркотиков для получения иностранной валюты.
 
Руководство КПВ приняло специальное решение по «осуждению Хоанг Ван Хоана, бежавшего в Китай». Он был заочно приговорён к смертной казни по обвинению в государственной измене. Побег Хоанг Ван Хоана рассматривается как одна из причин очередной «партийной чистки» во Вьетнаме начала 1980-х.

Пересмотр оценок 
Начало вьетнамских экономических реформ в 1988 году и постепенная нормализация отношений между Ханоем и Пекином изменили отношение властей СРВ к Хоанг Ван Хоану. Многие его политические оценки были признаны адекватными. Вьетнамские диссиденты приводили «казус Хоанг Ван Хоана» как пример политических зигзагов КПВ.

В 1988 году Хоанг Ван Хоан опубликовал свои мемуары Giọt nước trong biển cả — Капля в океане. Воспоминания революционера. По ряду оценок, книга была выдержана в духе маоизма и идейно-политических установок Дэн Сяопина. Автор отказывался говорить о структурных сходствах реформ в КНР, перестройки в СССР и «обновления» в СРВ, указывая на различия и явно отдавая предпочтение китайскому варианту.

Хоанг Ван Хоан скончался в Пекине, был похоронен на престижном «кладбище революционеров» Бабаошань. В 2009 году прах Хоанг Ван Хоана, согласно его завещанию, был частично развеян над Красной рекой. Третья часть праха доставлена в его родную деревню Кинь Дой.

Примечания 

Коммунисты Таиланда
Революционеры Вьетнама
Члены Коммунистической партии Вьетнама
Маоисты
Политические эмигранты
Политики-эмигранты
Иммигранты Китая
Депутаты Национального собрания Вьетнама
Похороненные на Революционном кладбище Бабаошань
Дипломаты Вьетнама